Ла-Бельєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Ла-Бельєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена